Eeronsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eeronsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Eeronsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Eeronsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Eeronsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Eeronsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Eeronsaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Eeronsaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar